Губа́нов, Губа́нова — російське прізвище. Відомі носії:

 Губанов Віктор Анатолійович — соліст тріо баяністів «Гармонія», народний артист України
 Губанов Денис Борисович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Губанов Кирило Борисович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Губанов Сергій Леонідович (1975-2020) — український поліцейський, полковник. Герой України (посмертно).
 Губанов Яків Іванович — український композитор, мистецтвознавець

 Губанова Ірина Ігорівна (1940—2000) — радянська, російська кіноактриса.

Російські прізвища